

Панське — село у Малоярославецькому районі Калузької області;
 Панське — село у Глинківському районі Смоленської області;
 Панське — село у Краснинському районі Смоленської області;
 Панське — село у Новодугінському районі Смоленської області;
 Панське — село у Переславському районі Ярославської області;

Панське — село в Кобеляцькому районі Полтавської області;
 Панське (Джарилгач) — озеро у Чорноморському районі Автономної Республіки Крим;
 Панське — залізничний роз'їзд Шевченківської дирекції Одеської залізниці;
 Панське — агломерація античних грецьких садиб неподалік села Міжводне Чорноморського району Автономної Республіки Крим;
 Панське — колишнє село у Іркліївському районі Черкаської області. Затоплене водами Кременчуцького водосховища.